Sebastian Ylönen, né le  à Rouen en France, est un joueur professionnel franco-finlandais de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but au sein du club des Jokers de Cergy-Pontoise. Il est le fils de Petri Ylönen, international français dans les années 1990.

Carrière 
Formé à Rouen, il quitte le club pour Amiens en 2007. Il est sélectionné pour jouer avec l'équipe de France moins de 18 ans pour les championnats du monde 2007, 2008, et 2009, où il joue son premier match en équipe nationale en Division 1 (), puis avec l'équipe moins de 20 ans en 2010.

Il joue son premier match en ligue Magnus pendant la saison 2009-2010. Il quitte ensuite Amiens pour retourner à Rouen, où il remporte deux titres de champion de France espoirs U22 Élite (), une coupe continentale, trois ligues Magnus consécutives, une coupe de France et une coupe de la Ligue.

En mai 2013, le club de Bordeaux annonce son arrivée pour la saison 2013-2014.

Il quitte la France à l'issue de la saison 2016-2017 pour rejoindre le club finlandais du Rauman Lukko.

Après une saison compliquée qui l'aura vu porter les maillots de 3 clubs différents, il rentre en France et signe chez le promu l'Hormadi Anglet. Peu épargné par les blessures il ne peut empêcher son équipe de disputer la poule de relégation. Anglet passe de la  à la  place durant cette phase. Il est une nouvelle fois sélectionné pour les Championnats du monde à l'issue desquels il rejoint les Rapaces de Gap.

Début mai 2020, il signe un contrat avec les Jokers de Cergy-Pontoise pour la saison suivante.

Palmarès 
 Ligue Magnus : 2011, 2012, 2013.
 Division 1 : 2015.
 Coupe de France : 2011.
 Coupe de la Ligue : 2013.

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Dragons de Rouen U18 || Cadets U18  || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Gothiques d'Amiens U22 || Espoirs U22  || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Gothiques d'Amiens || Cadets U18 Élite || || || || || || || || 2 || || ||  || || ||
|-
| 2008-2009 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 0 || || || || || || || 1 || || ||  || || ||
|-
| 2008-2009 || Gothiques d'Amiens U22 || Espoirs U22 Élite || 11 || || ||  || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Gothiques d'Amiens U18 || Cadets U18 Élite || 11 || || || || || || || 2 || || ||  || || ||
|-
| 2009-2010 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 6 || || ||  || || || 2 || 0 || || || || || ||
|-
| 2009-2010 || Gothiques d'Amiens U22 || Espoirs U22 Élite || 4 || || ||  || || || || 0 || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 6 || || ||  || || || 4 || 1 || || ||  || || ||
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen II || Division 2 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen U22 || Espoirs U22 Élite || || || || || || || || 4 || || ||  || || ||
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 13 || || ||  || || || || 4 || || ||  || || ||
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || || ||  || || || || || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen U22 || Espoirs U22 Élite || 16 || || ||  || || || || 4 || || ||  || || ||
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 7 || 374 || ||  ||  || || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || || || 0 || || || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen U22 || Espoirs U22 Élite || 12 || || ||  || || || || 4 || || ||  || || ||
|-
| 2013-2014 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 24 || 1330 || 63 || 2,84 || - || 0 || - || 4 || 233 || 8 || 2,06 || - || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 18 || 1054 || 32 || 1,82 || 67,3 || 3 || - || 8 || 504 || 21 || 2,50 || 71,2 || 0 || -
|-
| 2015-2016 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 25 || 1458 || 75 || 3,09 || 89,6 || 2 || || 9 || 557 || 17 || 1,83 || 93,6 || 1 || 
|-
| 2016-2017 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 39 ||  || 84 || 2,16 || 92,1 || 3 || 14 || 11 || 656 || 29 || 2,65 || 90,6 || 1 || 12
|-
| 2017-2018 || Rauman Lukko || Liiga || 3 || 121 || 3 || 1,48 || 94,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || KeuPa HT || Mestis || 4 || 184 || || 3,91 || 86,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Jokipojat Joensuu || Mestis || 6 || 324 || || 2,59 || 91,4 || 0 || 0 || 9 || 506 || || 2,85 || 90,0 || 0 || 10
|-
| 2018-2019 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus || 21 ||  || 57 || 2,80 || 91,7 || 2 ||  || 4 || 214 || 16 || 4,47 || 84,3 || 0 || 
|-
| 2019-2020 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 34 ||  || 88 || 2,73 || 90,1 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 11 ||  || 29 || 2,67 || 91,6 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus ||  ||

En équipe de France 

| 2007 || Championnat de monde moins de 18 ans D1 || || || || || || || || 
|-
| 2008 || Championnat du monde moins de 18 ans D2 || || || || || || || || 
|-
| 2009 || Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5 || || ||  ||  || || || 
|-
| 2011 || Championnat du monde junior Division II () || 3 || || ||  ||  || || || 
|-
| 2018 || Championnat du monde || 1 || 32 || || 1,88 || 95,7 || 0 || 0 || 
|-
| 2019 || Championnat du monde || 1 || 60 || 7 || 7,00 || 83,3 || 0 || 0 ||

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Petri Ylönen

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Rouen
Joueur international français de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Keuruun Pallo Hockey Team
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise